Локовица може бити:

 Локовица (Преваље), насељено мјесто у општини Преваље, Република Словенија
 Локовица (Шоштањ), насељено мјесто у општини Шоштањ, Република Словенија